Vom selben Stern steht für:

 Vom selben Stern (Lied), Lied von Ich + Ich
 Vom selben Stern (Album), Album von Ich + Ich